Die Damendoppelwettbewerbe im Badminton bei der Sommer-Universiade 2007 fanden in der Thammasat-Universität in Bangkok vom 12. bis zum 15. August 2007 statt.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Finalrunde

Referenzen 
 

ber

2007 Damendoppel
Badmintonwettbewerb in Bangkok
Universiade 2007/Badminton (Damendoppel)
Badminton, Damendoppel